The Iron Trail – cortometraggio del 1913 diretto da Henry MacRae
The Iron Trail – film del 1921 diretto da Roy William Neill (1921)